Русская сказка:

 Русская сказка — русская народная (фольклорная) сказка.
 Русская сказка — русская литературная (авторская) сказка.

См. также 
 Народные русские сказки — сборник русских народных сказок, составленный А. Н. Афанасьевым.